CEFC steht für:

 Clean Energy Finance Corporation, staatliche australische Bank zur Förderung von Investitionen in Erneuerbare Energien
 CEFC China Energy, privater chinesischer Mischkonzern, vor allem im Energie- und Finanzsektor tätig

Abkürzung